Bridgeport kan avse:

 Bridgeport Machines, Inc. – en verktygstillverkare
 University of Bridgeport – ett universitet i Bridgeport i Connecticut

Geografi

USA

 Bridgeport, Alabama
 Bridgeport, Kalifornien – ort i Mono County
 Bridgeport, Nevada County, Kalifornien
 Bridgeport, Connecticut – en stad i Connecticut
 Greater Bridgeport – Bridgeport, Connecticuts storstadsområde
 Bridgeport, Illinois
 Bridgeport, Chicago, Illinois
 Bridgeport Township, Lawrence County, Illinois
 Bridgeport, Kentucky
 Bridgeport, Michigan
 Bridgeport Charter Township, Michigan
 Bridgeport, Nebraska – stad och huvudort i Morrill County, Nebraska
 Bridgeport, New Jersey – ort i Gloucester County, New Jersey
 Bridgeport, New York
 Bridgeport, Ohio
 Bridgeport, Union County, Ohio
 Bridgeport, Oklahoma
 Bridgeport, Pennsylvania
 Bridgeport, Texas
 Bridgeport, Utah
 Bridgeport, Washington
 Bridgeport, West Virginia
 Bridgeport, Wisconsin

Se även
 Bridport (olika betydelser)